Xicotzingo kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 San Miguel Xicotzingo, ort, Puebla, Tepemaxalco, 
 Santo Toribio Xicohtzingo, ort, Tlaxcala, Xicohtzinco,